A Passage in Time to album australijskiej grupy Dead Can Dance, wydany 21 października 1991 roku i pierwotnie przeznaczony wyłącznie na rynek amerykański. Jak sugeruje sam tytuł („podróż w czasie”), był to wybór dorobku grupy z poprzednich albumów. Zawierał jednak dwa nowe nagrania, „Bird” i „Spirit”.

Album został później ponownie zmiksowany i miał światową premierę w roku 1991.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Wszystkie wersje albumu na Discogs

Albumy Dead Can Dance
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 1990
Albumy Rykodisc